Leiter puede referirse a:
 Bobby Leiter
 Martial Leiter
 Michael (P.) Leiter, actualmente el director del Centro Nacional Antiterrorista de los Estados Unidos
 Saul Leiter

 Felix Leiter, un personaje de ficción creado por Ian Fleming